Palát je příjmení více osob:

 Augustin Palát (1923–2016) – český sinolog, překladatel, diplomat a pedagog
 Ondřej Palát (* 1991) – český lední hokejista
 Stanislav Palát (1908–????) – český a československý politik